Syndikus steht für:

 einen Syndikusrechtsanwalt (vgl.  Bundesrechtsanwaltsordnung), der im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses bei einem nichtanwaltlichen Arbeitgeber, z. B. einem Unternehmen oder Verband, beschäftigt ist, siehe Syndikus.

Syndikus ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Syndikus (* 1958), deutscher ehemaliger Rechtsanwalt
 Hans Peter Syndikus (1927–2021), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer